Серия А 2010/11 е 79-ият сезон от основаването на висшата италианска футболна дивизия – Серия А. Сезонът стартира на 28 август 2010 и приключва на 22 май 2011 г. Шампион от миналия сезон е отборът на Интер. Новата официална топка за първенството е Nike T90 Tracer.

Шампионата ще е със 17 отбора, които се завръщат от Серия А 2009/10, плюс 3 получили промоция от Серия Б 2009/10 (две директни промоции, един победител в плейофи). На 30 май 2010 Лече и Чезена си спечелиха директни промоции в Серия А като завършниха на 1-во и 2-ро място сътоветно. Бреша стана 3-тият отбор от Серия Б, който получи промоция на 13 юни 2010 след като спечели финала на плейофите с 2 – 1 общ резултат срещу Торино. За Лече това бе бързо завръщане, след като прекара година в Серия Б защото изпадна през сезон 2008/09. Чезена последно игра в Серия А през 1990/91, докато Бреша игра 5 сезона в Серия Б защото изпадна от Серия А през сезон 2004/05.

Отбори 
Следните 20 отбора участват в Серия А 2010/11:

Турнирна таблица 

 На отборът на Болония са отнети една точка за неплатени данъци и две точки за неплатени заплати.

Последно обновяване: 22 май 2011 г.Източник: Lega Serie A

Правила за класиране: 1-во точки, 2-ро голова разлика, 3-то вкарани голове

(Ш) = Шампион, (О) = Отпадане, (П) = Промоция, (К) = Квалификация за съответния турнир или фаза, (Б) = Победител в плейофите, (А) = Продължава в следващ кръг

Резултати 

Последно обновяване: 22 май 2011 г.Източник: gazzetta.it

Позиции по кръг

Голмайстори 
От 22 май 2011 г.

28 гола
  Антонио Ди Натале (Удинезе)

26 гола
  Единсон Кавани (Наполи)

21 гола
  Самуел Ето'о (Интер)

19 гола
  Марко Ди Вайо (Болоня)
  Алесандро Матри (Каляри/Ювентус)

15 гола
  Джампаоло Пацини (Сампдория/Интер)

14 гола
  Златан Ибрахимович (Милан)
  Алешандре Пато (Милан)
  Робиньо (Милан)
  Франческо Тоти (Рома)

Източници 

Футбол в Италия